Ядьяха:

Реки
 Ядьяха (приток Вэнтокойяхи)
 Ядьяха (приток Нивлюяхи)
 Ядьяха (приток Часельки)